

Geografia

Blumberg, oggi Florimont – comune nel Territorio di Belfort (Franca Contea)

Blumberg – città del Baden-Württemberg
 Blumberg – frazione del comune di Ahrensfelde (Brandeburgo)
 Blumberg – frazione del comune di Casekow (Brandeburgo)
 Fürstenberg-Blumberg – contea a sud del Baden-Württemberg

Persone 
 Baruch Blumberg (1925) – biochimico statunitense, vincitore del Premio Nobel per la medicina nel 1976
 Stuart Blumberg (1969) – sceneggiatore, regista e produttore cinematografico statunitense
 William Blumberg (1998) – tennista statunitense

Medicina 
Segno di Blumberg – indicazione di una infiammazione della parete del peritoneo

he:בלומברג
ja:ブルームバーグ
ko:블룸버그